

Geografia

Francia 
 Bulle – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Bulle – città nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Altro  
 Bulle – miniserie televisiva del 2020

Altri progetti